Список рек Великобритании — список самых длинных рек Великобритании.

Литература 

 Sue Owen et al. Rivers and the British Landscape, Carnegie Publishing, 2005, ISBN 978-1-85936-120-7

Великобритания
Реки